Municipio de Knoxville puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Knoxville (condado de Ray, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ray.
 Municipio de Knoxville (condado de Marion, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marion.